Le qualificazioni del singolare  femminile dell'Open di Francia 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Anastasija Pivovarova (ultimo turno, Lucky Loser)
  Petra Cetkovská (ultimo turno)
  Petra Martić (primo turno)
  Nuria Llagostera Vives (qualificata)
  Yvonne Meusburger (secondo turno)
  Heather Watson (qualificata)
  Maria Elena Camerin (secondo turno)
  Sabine Lisicki (qualificata)
  Jamie Hampton (ultimo turno)
  Ol'ga Govorcova (qualificata)
  Lesja Curenko (primo turno)
  Eva Birnerová (primo turno)

 Chan Yung-jan (qualificata)
 Misaki Doi (secondo turno)
 Kurumi Nara (secondo turno)
 Sophie Ferguson (secondo turno)
 Zuzana Kučová (primo turno)
 Urszula Radwańska (primo turno)
 Han Xinyun (primo turno)
 Valerija Savinych (primo turno)
 Sloane Stephens (qualificata)
 Kathrin Wörle (secondo turno)
 Aleksandra Panova (primo turno)
 Chang Kai-chen (secondo turno)

Qualificate

  Sloane Stephens
  Marina Eraković
  Chan Yung-jan
  Nuria Llagostera Vives
  Corinna Dentoni
  Heather Watson

 Mona Barthel
 Sabine Lisicki
 Aleksandra Wozniak
 Ol'ga Govorcova
 Eléni Daniilídou
 Sílvia Soler Espinosa

Lucky Losers
  Anastasija Pivovarova

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Note 
 

Open di Francia 2011
WTA Tour 2011